„Тойота Хайлендър“ (Toyota Highlander) е модел средни кросоувъри (сегмент J) на японската компания „Тойота“, произвеждани в четири последователни поколения от 2000 година.

Един от първите кросоувър модели в сегмента на средните SUV, той е разработен като олекотена алтернатива на „Тойота 4Рънър“, който има сходни размери, но е с обособени шаси и купе. „Хайлендър“ има голям търговски успех и се превръща в най-продавания SUV на „Тойота“ до 2006 година, когато е изместен от новото поколение на „Тойота RAV4“.

Бележки 

Хайлендър
Автомобили с повишена проходимост